Madeley – miasto w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Madeley – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)